Green Hills (Pennsylvania)
 Green Hills (Zuid-Afrika)
 Green Hills Software, Amerikaans softwarebedrijf